21st Century Breakdown је осми студијски албум америчке групе Green Day. Издат је 15. маја 2009. за Reprise Records. Највећи успех са албума постигле су песме Know Your Enemy и 21 Guns.

Списак песама

Особље 
 Били Џо Армстронг — гитара, главни вокал, клавир
 Мајк Дернт — бас-гитара, пратећи вокал
 Тре Кул — бубњеви, перкусије

Спољашње везе 
 

Албуми 2009.
Албуми групе Green Day
Албуми издати за Reprise Records
Награђивани албуми